Night and Day (livro) —  romance de Virginia Woolf
 Night and Day (canção) —  canção de Cole Porter
 Night and Day (filme) —  produção de 1946 com Cary Grant e Jane Wyman

Desambiguações de cinema
Desambiguações de música
Desambiguações de literatura